W817 (televisieserie), een Vlaamse televisieserie over het leven in een studentenhuis. 
W817 (strip), strip gebaseerd op de televisiereeks.